Neomyro är ett släkte av spindlar. Neomyro ingår i familjen Desidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Neomyro